41-я армия — наименование армии в вооружённых силах Японии, СССР и России.

 41-я армия (СССР)
 41-я армия (Япония)
 41-я армия (Россия)